Cikendál romániai falu román neve
 Ţichindeal, román családnév